Louis Milliot (1885-1961), juriste français spécialisé dans le droit musulman ;
  (1927-1968), peintre et poète français ;
 Roger Milliot (1943-2010), coureur cycliste français.